Chayes peut faire référence à : 
 Jennifer Tour Chayes (née en 1956), mathématicienne, informaticienne et physicienne américaine.
 Prix Felix-Chayes, une distinction en pétrologie mathématique.

  (née en 1962), écrivain et journaliste américaine.
  (née en 1929), avocate et haut fonctionnaire américaine.
  (1922–2000), avocat américain.
 Lincoln Chayes, mathématicien.
 Felix Chayes (1916–1993), géologue américain.